Universitat de Cadis, a Cadis
 Pontifícia Universitat Catòlica Argentina, a Buenos Aires
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a San Salvador
 Universitat de l'Àsia Central.
 Under color addition, tècnica d'impressió per quadricromia